GPL steht als Abkürzung für:

 Garena Premier League, eine südostasiatische E-Sport-Liga
 Gaz de pétrole liquéfié, die französische Abkürzung von Autogas
 General Purpose Language, Allzweck-Programmiersprache
 Glider Pilot Licence, siehe Segelflugzeugpilotenlizenz
 Global Poker League, eine Pokerliga
 GNU General Public License, eine Lizenz für freie Software
 Grand Prix Legends, eine PC-Simulation der Formel-1-Saison von 1967
 Graphics Programming Language, als höhere Anweisungssprache konzipierte native Programmiersprache des Heimcomputers Texas Instruments TI-99/4A

.gpl („GIMP-Palette“) ist die Dateinamenserweiterung für:

 Dateien des Bildbearbeitungsprogrammes GIMP

GPL